Иво́нн Э́нглих (), в девичестве — Хес (; 5 декабря 1979, Вайблинген, ГДР — 8 января 2018, Виттен, Германия) — немецкий борец в вольном стиле и тренер.

Биография и карьера 
Ивонн Энглих, в девичестве Хис, родилась 5 декабря 1979 года в Вайблингене, ГДР.

Она соревновалась с девяти лет, выступая в местных, национальных и мировых юниорских соревнованиях. Она продолжила заниматься борьбой во взрослой жизни, выиграв три национальных чемпионата и бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг на Чемпионате Европы 2011 года по борьбе. Она была замужем за олимпийским серебряным призёром Мирко Энглихом, и у них было двое детей — сын Ноа и дочь Лотта. В последующие годы она тренировала молодёжную сборную по борьбе.

Ивонн Энглих умерла 8 января 2018 года после продолжительной битвы с раком в возрасте 38 лет.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Германии
Умершие от рака